Леони́д Ива́нович Андрее́вский (1891—1962) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

Биография 
Из потомственных дворян. Уроженец Саратовской губернии.

Окончил Одесский кадетский корпус (1910) и Киевское военное училище (1912), откуда выпущен был подпоручиком в 107-й пехотный Троицкий полк. 22 апреля 1913 года переведен в 14-й стрелковый полк, в рядах которого и вступил в Первую мировую войну. Произведен в поручики 5 июля 1915 года «за отличия в делах против неприятеля». Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

Произведен в штабс-капитаны 28 июля 1916 года, в капитаны — 16 мая 1917 года.

13 января 1918 года вступил в отряд полковника Дроздовского, формировавшийся на Румынском фронте, участвовал в походе Яссы — Дон в составе 2-й роты Стрелкового полка. По прибытии в Добровольческую армию — командир роты в 1-м Дроздовском полку, затем помощник командира во 2-м Дроздовском полку. Был ранен. Произведен в полковники 14 мая 1919 года. Эвакуировался из Новороссийска 8 марта 1920 года на корабле «Херсон», летом того же года — на Кипре. Затем служил в Русской армии Врангеля до эвакуации Крыма. Галлиполиец, на 1 августа 1922 года — в составе Дроздовского полка в Болгарии.

В эмиграции в Югославии. В годы Второй мировой войны служил в Русском корпусе. После войны переехал в США. Состоял членом местного отдела Общества галлиполийцев. Скончался в 1962 году в Нью-Йорке. Похоронен на кладбище Новодивеевского монастыря вместе со своим младшим братом Всеволодом (1895—1961), офицером-артиллеристом, участником Первой мировой войны и Белого движения, подполковником-дроздовцем.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 10.10.1915)
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 31.08.1916)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ПАФ 4.03.1917)

Источники 
 
 
 Армия и флот свободной России, № 160. Официальный отдел. — 12 июля 1917 г. — С. 3.
 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. — СПб.: «Нева», 2002. — С. 19.
 С. В. Волков, П. Н. Стрелянов (Калабухов) Чины Русского корпуса: Биографический справочник в фотографиях. — М., 2009.
 Надгробие на Новодивеевском кладбище

Выпускники Одесского кадетского корпуса
Выпускники Киевского военного училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Дроздовцы
Галлиполийцы
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Чины Русского корпуса
Похороненные на кладбище Ново-Дивеево
Участники Крымской эвакуации
Участники Новороссийской эвакуации